Kamjane (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

Siedlungen städtischen Typs
 Kamjane (Saporischschja); Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Kamjane (Antrazyt); Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Stadtkreis Antrazyt

Dörfer
 Kamjane (Pjatychatky); Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky
 Kamjane (Solone); Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Kamjane (Stryj); Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Kamjane (Baschtanka); Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Kamjane (Sawran); Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sawran
 Kamjane (Sarny); Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny
 Kamjane (Lebedyn); Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn
 Kamjane (Beryslaw); Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw

Ansiedlungen
 Kamjane (Krasnopillja); Ansiedlung in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja